Cellettes peut désigner deux communes françaises  : 
 Cellettes dans le département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Cellettes dans le département de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire.
 Château de Cellettes

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France